Баркёль — озеро в Китае;
 Баркёль (Баркуль, Баликунь) — посёлок в Китае.